V.League Top Match 2006 – torneo pallavolistico femminile
V.League Top Match 2006 – torneo pallavolistico maschile